Cachrys asperula är en flockblommig växtart som först beskrevs av Pierre Edmond Boissier, och fick sitt nu gällande namn av Herrnst. och Chaia Clara Heyn. Cachrys asperula ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten C. a. haussknechtii.

Källor 

Flockblommiga växter
asperula